Ein Barbara-Denkmal befindet sich an folgenden Orten:

 Augsburg, 1959 an der westlichen Mauer des Kirchhofs von St. Ulrich und Afra errichtet
 Koblenz, siehe Barbara-Denkmal (Koblenz)
 Völklingen, ein 1965 eingeweihtes Denkmal in Erinnerung an die Opfer des Grubenunglücks von Luisenthal